Homogenisierung steht für die Vergrößerung der Homogenität eines Systems, insbesondere
 Laser #Homogenisierung, möglichst ebenmäßige Intensitätsverteilung der Laserstrahlung
 Magnetfeldhomogenisierung, siehe Shim (Magnetismus)
 Milch #Homogenisierung, Reduzierung des mittleren Durchmessers der Milch-Fettkügelchen, um Aufrahmung zu vermeiden
 Zellaufschluss, in der Biochemie Verfahren zur Zerstörung von Zellen, um an deren Inhalt zu gelangen 
 Lösungsglühen in Metallen, auch Homogenisierungsglühen